

Майгашта — річка в Башкортостані, ліва притока Каги
 Майгашта — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан